Ел Чикал има више значења:

 Ел Чикал (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Чикал (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чикал (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чикал, Ел Чикал дел Моро (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чикал (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику